Xiang peut se référer à :
 Le xiangyu ou xiang (湘语 / Xiāngyǔ) est une langue sino-tibétaine parlée au Hunan, Sichuan, et une partie du Guangdong et du Guangxi ;
 Le xianghua (乡话 / Xiānghuà) est une langue sino-tibétaine parlée dans la province du Hunan ;
 Le chinois Xiang (想 / Xiǎng), perception, est l'équivalent du sanskrit Samjñā ;
 la rivière Xiang (湘江 / Xiāngjiāng) ;
 Xiang, un astérisme de l'astronomie chinoise.

Patronyme 
Xiang est un nom de famille chinois :
 Xiang (相), le cinquième roi (de -2146 à -2118) de la dynastie Xia ;
  (晋襄公) (mort en -621) ;
 Roi Xiang de Zhou (mort en -619) ;
 Xiang Chong (向宠 / 向寵) (?-240), général chinois de la période des Trois Royaumes
 Xiang Jingyu (向警予) (1895-1928), militante féministe et communiste chinoise.
 Xiang Shengmo (項聖謨) (1597-1658), peintre chinois
 Xiang Yanmei (向艳梅) (née en 1992), haltérophile chinoise
 Xiang Yu (项羽) (-232 - -202), chef militaire sous la dynastie Qin.
 Xiang Zhongfa (向忠发) (1880-1931), homme politique chinois

Autres 
 Xiang Ying, personnage de fiction du manga Angel Heart.

Homonymie de patronyme